Асо́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Аквитания. Департамент — Атлантические Пиренеи. Входит в состав кантона Узом, Гав и Рив-дю-Не. Округ коммуны — По.

Код INSEE коммуны — 64068.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 670 км к югу от Парижа, в 195 км южнее Бордо, в 21 км к юго-востоку от По.

По территории коммуны протекают реки  и .

Климат 
Климат тёплый океанический. Зима мягкая, средняя температура января — от +5°С до +13°С, температуры ниже −10 °C бывают редко. Снег выпадает около 15 дней в году с ноября по апрель. Максимальная температура летом порядка 20-30 °C, выше 35 °C бывает очень редко. Количество осадков высокое, порядка 1100 мм в год. Характерна безветренная погода, сильные ветры очень редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 2000 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 1262 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 937 были экономически активными, 325 — неактивными (показатель активности — 74,2 %, в 1999 году было 73,0 %). Из 937 активных жителей работали 870 человек (472 мужчины и 398 женщин), безработных было 67 (19 мужчин и 48 женщин). Среди 325 неактивных 113 человек были учениками или студентами, 118 — пенсионерами, 94 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Мартина (XV век)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Атлантические Пиренеи